Fethi Tahar est un footballeur algérien né le  à Bir El Djir en Algérie. Il évolue au poste d’ailier droit au MC Alger.

Biographie
Le , il fait ses débuts professionnels en entrant en jeu contre l’USM El Harrach (défaite 3-1).

Le , il signe au RC Relizane.

Après trois saisons avec son club du RC Relizane, il signe en faveur de l’ASO Chlef le .

Le , il signe pour le club algérois du MC Alger.

Il est convoqué pour la première fois par Madjid Bougherra en équipe d’Algérie A' pour disputer une double confrontation amicale contre l’équipe du Togo pour préparer le Championnat d'Afrique des nations de football 2022.

Statistiques

Palmarès

Références

Liens externes 

Naissance dans la wilaya d'Oran
Naissance en janvier 1994
Footballeur algérien
Joueur de l'ASM Oran
Joueur du RC Relizane
Joueur de l'ASO Chlef
Joueur du MC Alger